Karawankentunnel heißen:

Karawankentunnel (Autobahn), Tunnel der A11/A2 zwischen Österreich und Slowenien 
Karawankentunnel (Eisenbahn), Tunnel der Karawankenbahn zwischen Österreich und Slowenien